Сайид:

 Сайид Амир Кулаль (ум. 1370) — ученый ханафитского мазхаба, духовный наставник.
 Сайид Ахмад-бий — мангытский вождь, один из сыновей, бия Ногайской орды Мусы.
 Сайид Кутб (1906—1966) — египетский писатель и философ, идеолог ассоциации «Братья-мусульмане».
 Махмуд Ахмед Сайид (1903—1937) —  арабский писатель